El apellido Landaburu o Landáburu, de origen vasco, puede referirse a:

 Eneko Landaburu (1948- ), político español, director general de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.
 Francisco Javier de Landaburu (1907-1963), abogado, periodista y político español, vicepresidente del Gobierno vasco en el exilio durante el franquismo.
 Gorka Landaburu (1951- ), periodista español, ganador del premio Protagonistas en 2001.
 Jesús Landáburu (1955- ), exfutbolista español.
 Luis de Landáburu Villanueva (1786-1823), ingeniero militar español.
 Luis Landaburu (1953- ), exfutbolista argentino.